Anna-Lena Grönefeld e Petra Martić erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Aleksandra Panova e Urszula Radwańska che hanno battuto in finale Katalin Marosi e Renata Voráčová 7–5, 4–6, [10–6].

Teste di serie

 Akgul Amanmuradova /  Chuang Chia-jung (quarti di finale)
 Aleksandra Panova /  Urszula Radwańska (Campionesse)

 Nina Bratčikova /  Darija Jurak (semifinali) 
 Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Open GDF SUEZ de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 2012